La Celestina – opera letteraria attribuita a Fernando de Rojas
La Celestina – dipinto eseguito da Pablo Picasso
La Celestina – film del 1969 diretto da César Fernández Ardavín
La Celestina – film del 1996 diretto da Gerardo Vera